Dreisesselberg (Lattengebergte) - berg in het Lattengebergte in Beieren, Duitsland
 Dreisesselberg (Beierse Woud) - berg in het gebergte Beierse Woud in Beieren, Duitsland